Дворак — чешская фамилия, искажённая форма фамилии Дворжак. Известные носители:

 Дворак, Август (1894—1975) — американский психолог и профессор педагогики.
 Дворак, Адельгейд (в замужестве Попп; 1869—1939) — деятельница Социал-демократической рабочей партии Австрии.
 Дворак, Григорий Владимирович (род. 1957) — белорусский железнодорожник и политик, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).
 Дворак, Кристиан (род. 1996) — американский хоккеист, нападающий.
  (род. 1936) — австрийский юморист, дальний потомок Антонина Дворжака.
 Дворак, Чарльз (1878—1969) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.
 Дворак, Ярослав (род. 1974) — литовский учёный, политолог, социолог. Заведующий кафедрой государственного управления и социальной географии в Клайпедском университете.

 Энн Дворак (урождённая Анна Макким; 1912—1979) — американская киноактриса.

См. также 
 Дворжак
 Клавиатура Дворака — раскладка клавиатуры, созданная Августом Двораком.